Masters 1996 (Benson and Hedges Masters) var en professionell inbjudningsturnering i snooker, som spelades 4 - 11 februari 1996 i Wembley Conference Centre. Startfältet bestod av de sexton högst rankade spelarna, plus två wild cards: Andy Hicks, som nått semifinal i VM året innan, och den unge walesaren Matthew Stevens, som markerade generationsskiftet i walesisk snooker genom att slå ut Terry Griffiths i första omgången.

Stephen Hendry vann turneringen, hans sjätte och sista Masterstitel. Han slog titelförsvarande Ronnie O'Sullivan i finalen, och fick därmed sin enda inteckning i den nya pokalen. Den gamla hade Hendry behållit för alltid, efter sina fem första segrar.

Resultat 

1996 i Storbritannien
1996
Snookersäsongen 1995/1996